Il termine desktop (termine di origine inglese che tradotto letteralmente significa "piano della scrivania") può riferirsi a:
computer desktop, un tipo di personal computer; 
case desktop, un tipo di case per computer desktop; 
ambiente desktop, l'interfaccia grafica di tipo WIMP (cioè che implementa la metafora della scrivania);
 nelle pagine web aperte mediante dispositivi mobili, il comando (spesso in fondo alla pagina o tasto apposito del browser), per passare alla visualizzazione del sito in versione da dispositivo fisso
 versione desktop di un'applicazione informatica in contrapposizione a versione web (tramite browser)